Boa forma ou pregnância das formas é um conceito desenvolvido pela psicologia da forma. Por pregnância das formas, entende-se pela qualidade que determina a facilidade com que percepcionamos figuras. Percebemos mais facilmente as boas formas, ou seja, as simples, regulares, simétricas e equilibradas.

Psicologia